Le Pin est le nom de plusieurs communes françaises :
 Le Pin dans l'Allier,
 Le Pin dans le Calvados,
 Le Pin en Charente-Maritime,
 Le Pin  en Isère,
 Le Pin dans le Gard,
 Le Pin, ancienne commune du Gers, rattachée à Sirac,
 Le Pin dans le Jura,
 Le Pin en Loire-Atlantique,
 Le Pin, ancienne commune de Savoie, aujourd'hui intégrée à Gresin,  
 Le Pin en Seine-et-Marne,
 Le Pin dans les Deux-Sèvres,
 Le Pin en Tarn-et-Garonne,
 Le Pin-Murelet dans la Haute-Garonne,
 Le Pin-en-Mauges en Maine-et-Loire,
 Le Pin-au-Haras dans l'Orne,
 Le Pin-la-Garenne dans l'Orne.
 Saint-Ouen-le-Pin dans le Calvados.

Voir aussi 
 Château Le Pin, domaine viticole de Pomerol
Le Pin (peinture)
 Lépin-le-Lac, commune de Savoie.